Килей-Казаккулово — деревня в Альменевском районе Курганской области России. Входит в состав Казенского сельсовета.

География 
Деревня находится на юго-западе Курганской области, в пределах южной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, к югу от озера Алаколь, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-западу от села Альменева, административного центра района. Абсолютная высота — 173 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с недостаточным увлажнением, холодной малоснежной зимой и тёплым сухим летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −17,7°С, температура самого тёплого (июля) — +25,2°С. Среднегодовое количество осадков — 370—380 мм. Снежный покров держится в течение 150—160 дней в году.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53 %, женщины — соответственно 47 %.

 Национальный состав
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 56 %, башкиры — 42 %.

Улицы 
Уличная сеть населённого пункта состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Альменевского района